Yangdong peut désigner :
 Yangdong, un village de Corée du Sud
 Xian de Yangdong, un district administratif de Chine